Roanne steht für:

 eine französische Stadt im Département Loire, siehe Roanne
 zwei französische Kantone im Département Loire, siehe Kanton Roanne-Nord bzw. Kanton Roanne-Sud
 ein französisches Arrondissement im Département Loire, siehe Arrondissement Roanne
 Das Weinbaugebiet Côte Roannaise

 drei Flüsse in Frankreich, 
 Nebenfluss der Corrèze, siehe Roanne (Corrèze)
 Nebenfluss der Drôme, siehe Roanne (Drôme)
 Nebenfluss der Meurthe, siehe Roanne (Meurthe)

Roanne ist der Familienname folgender Personen:
 André Roanne (1896–1959), französischer Schauspieler

Siehe auch: 
 Roane